Blind date (afspraakje), ontmoeting met iemand die men nog nooit heeft gezien. 
 Blind Date (roman), roman uit 1977 van Jerzy Kosiński
 Blind Date (televisieprogramma), Vlaams datingprogramma
 Blind Date (theater), een theatervoorstelling gebaseerd op het datingprogramma, met Karen Damen
Film
 Blind Date (1934), Amerikaanse film van Roy William Neill uit 1934
 Blind Date (1953), Amerikaanse film van Eddie Donnelly uit 1953
 Blind Date (1984), Amerikaanse film van Nico Mastorakis uit 1984
 Blind Date (1987), Amerikaanse film van Blake Edwards uit 1987 
 Blind Date (1996), Nederlandse film van Theo van Gogh uit 1996
 Blind Date (2007), remake van Goghs film door Stanley Tucci uit 2007